A hűtőközegek táblázata a korszerű, az elavult, és a tiltott anyagokat is tartalmazza Ezek többnyire halogénezett szénhidrogének.

Jelölésük
A halogénezett szénhidrogén származékokat mind a külföldi, mind a hazai szaknyelv hosszú ideig a márkanevekkel, márkajelekkel nevezte meg. Ezek közül is különösen elterjedt volt az első forgalmazó cég, az amerikai Kinetic Chemicals Inc. cég elnevezése: Freon. Ezt követően, más cégek azonos vegyjelű, azonos célú termékeit saját márkanévvel hozták forgalomba. A német Farbwerke Hoechst "Frigen", a Fluorverke VEB "Fridohna" az angliai ICI "Arcton" néven hozta forgalomba. Az így előállt zavaros helyzet leküzdésére 1960-ban a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet márkanévtől független betű és számjelzésére. A betűjel az angol "R" Refrigerant (hűtőközeg) rövidítése. 

A számozást a kiinduló szénhidrogének általános képletéből vezethetőek le. Ezek a metán, etán és propán. Hazai viszonylatban az importálási nehézségek miatt szinte kizárólag R22 difluor-monoklór-metánt használtak esetleg Difluor-diklórmetánt a rendszerváltás előtt. (1990). Érdekességképp meg kell említeni még hűtőközeg alkalmazását az ammóniának, kéndioxidnak, klórmetilnek, széndioxidnak is.Ezeket ma már nem alkalmazzák hűtőközegként. Napjainkban egyre inkább az ózonbarátabb "blend" tehát keverék hűtőközegeket alkalmazzák, továbbá egyes készülékekben ózonbarát hűtőközegek is megjelentek. 

A hűtőközegek környezetre gyakorolt hatása mellett nem szabad azonban elfeledkezni azon sajátosságokról, ami a hűtőközegek kalorikus tulajdonságaival írható le. Nem mindegy ugyanis, hogy egy környezetbarát hűtőközeg mennyire "hatékonyan" képes ellátni a feladatát, vagy csekély(ebb) hatékonysága miatt túlméretezett gépek szükségesek ami jóval nagyobb villamos fogyasztást, korábbi készülék tönkremenetelt okozhat ami összességében nagyobb környezeti kárt okoz mint ha egy kevés kevésbé ózonbarát hűtőközeg évtizedekig vagy akár fél évszázadig ellátná egy zárt rendszerben a feladatát. 

Fel kell tennünk tehát a kérdést, hogy nem okozunk-e nagyobb környezeti terhet esetleg kevésbé ózonkárosító hűtőközegekkel akkor, ha az nem képes a gépeket sokáig életben tartani (pl. korrozív hatású, nem szállít elég kenőolajat a rendszerben stb.) hiszen ha egy háztartási hűtőgép mindössze 5–8 évig üzemel, annak sorsa a fejlődő országokban (de kelet-európában sem) bizonyára nem a teljes újrahasznosítás lesz. Tehát a kivezetett hűtőközegek vizsgálatakor nem csupán kémiai tulajdonságai alapján ítéljük meg őket!  A hűtőközegek listája tartalmazza az ASHRAE (Amerikai fűtési, hűtési és klimatizálási szervezet) jelölését, tartalmazza az IUPAC elnevezést, a molekulaképletet, a CAS regisztrációs számot, az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó utalást, az  ózonlebontó potenciált, és a globális felmelegedés 100 évre becsült értékét.

Táblázat
Az IUPAC azonosítókat a múltban többféle formában használták; kötőjellel, és kötőjel nélküli formában. Ahol a magyar Wikipédiában született már szócikk, ott a vegyület magyar neve, a többi vegyület a szabályos kémiai nevével szerepel.

Továbbiak
Halogénezett szénhidrogének

Jegyzetek

Külső linkek 
 Numbering Scheme for Ozone-Depleting Substances and their Substitutes, epa.gov
 Linde HCFC táblázatok

Freonok
Szerves halogénvegyületek
Szerves klórvegyületek
Szerves fluorvegyületek